Шкляр Сергій Володимирович (2 лютого 1972 року, Тульчин) — Партнер-засновник адвокатського об'єднання «Арцінгер» [2]. Адвокат, доктор юридичних наук, член Наглядової Ради CEO Club Ukraine. Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби (2015–2018 рр. ), член Ради з питань судової реформи, член науково-консультативної ради при Верховному Суді України. Голова спостережної ради за виконанням вимог Закону України «Про фінансову реструктуризацію». З 2010 року — викладач кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». Заслужений юрист України (2019).

Освіта 

 у 1998 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, спеціаліст міжнародного права, референт-перекладач з німецької мови;
 у 1998 році закінчив літній Віденський економічний університет за спеціальністю «Міжнародне право»;
 у 2011 році закінчив Одеський державний економічний університет, спеціаліст, економіст за спеціальністю «економіка підприємства»;
 у 2013 році здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України»;
у 2018 році закінчив Інститут Аспена;
у 2018 році закінчив Українську Академію Корпоративного Управління; 
у 2018 році здобув науковий ступінь доктора юридичних наук, захистивши докторську дисертацію на тему "Контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції в Україні: адміністративно-правові засади організації та функціонування". 
     

Сергій Шкляр вільно володіє українською, російською, англійською та німецькою мовами.

Кар'єра 
з 10.2019 року - член Наглядової Ради найбільшого закритого клубу перших осіб середнього та великого бізнесу СЕО Club Ukraine;

з 11.2018 року — партнер-засновник Адвокатського об'єднання «Арцінгер», керівник практик врегулювання спорів, антимонопольного та конкурентного права, відносин з державними органами;

03.2015 — 04.2018 — заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби;

07.2013 — 03.2015 — виконавчий директор Адвокатського об'єднання «Арцінгер»;

09.2005 — 07.2013 — генеральний директор ТОВ "Адвокатська компанія «Арцінгер та Партнери»;

07.2003 — 08.2005 — директор ТОВ з іноземною інвестицією «Арцінгер Бондарєв Шкляр та Партнери»;

12.2002 — 07.2003 — юрист, заступник директора ТОВ з іноземною інвестицією «Арцінгер та Партнери»;

01.2002 — 11.2002 — головний спеціаліст корпоративного права та з питань власності відділу корпоративного права, власності, загальноправових питань та вивчення законотворчості Правового департаменту Підприємства з іноземними інвестиціями «ТНК Україна»;

10.1999 — 01.2002 — керівник департаменту судового представництва Адвокатського бюро «Хартман&партнери».

Реформи в Міністерстві юстиції 

За участі Шкляра Сергія Володимировича була забезпечена реалізація пілотних проєктів: «Про проведення експерименту із запровадження порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 16.04.2014 року № 656/5, та «Деякі питання реалізації пілотного проєкту щодо оптимізації контролю за примусовим виконанням рішень судів та інших органів (посадових осіб), впровадження автоматичного розподілу виконавчих документів між державними виконавцями та механізму мотивації державних виконавців», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 142. Ці пілотні проєкти успішно були реалізовані і розповсюджені на всю територію України.

Шкляр Сергій Володимирович як заступник Міністра юстиції з питань виконавчої служби та член Ради з питань судової реформи брав участь у розробці проєктів Законів «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових і рішень інших органів». Був членом робочої групи при Міністерстві юстиції України з розробки вищевказаних законопроєктів. Ці законопроєкти були розроблені на виконання стратегії реформування, судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015—2020 роки, затвердженої Указом Президента України № 276 від 20 травня 2015 року, та Внесені Президентом України 14 серпня 2015 року до Верховної Ради України як невідкладні.

Верховною Радою України 02 червня 2016 року було прийнято Закони України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», які набрали чинності 05 жовтня 2016 року, окрім положень, що стосуються
приватних виконавців, які набувають чинності з 05 січня 2017 року.

Сім'я 

Одружений, виховує двох синів

Хобі 

Читання, полювання, риболовля, бойові мистецтва

Джерела 

 Рада з питань судової реформи
 Інтерв'ю журналу «Український юрист» 
 Національний університет «Києво-Могилянська Академія» 
 Інтерв'ю Сергія Шкляра про кадрову реформу та реформу виконавчої служби 
 Інтерв'ю виданню KyivPost  6. Інтерв'ю виданню «Юридична газета»

Посилання 
 Міністерство юстиції України 
 Досьє на сайті «Ліга»
 Сергій Шкляр у соціальній мережі «Фейсбук»

Науковці Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Українські адвокати
Заступники міністрів України
Доктори юридичних наук